Fiorio ist der Familienname folgender Personen:

 Alessandro Fiorio (* 1965), italienischer Rallyefahrer
 Cesare Fiorio (* 1939), italienischer Teammanager des Lancia-Rallye-Teams und der Scuderia Ferrari
 Flavio Fiorio (* 1964), italienischer Fußballspieler
 Serge Fiorio (1911–2011), französischer Maler